Billingsley ist der Name folgender Orte:

 Billingsley (Alabama), Vereinigte Staaten
 Billingsley (Shropshire), Großbritannien

Personen:
 Barbara Billingsley (1915–2010), US-amerikanische Schauspielerin
 Chad Billingsley (* 1984), Baseballspieler
Henry Billingsley (gest. 1606), Bürgermeister von London, erster Übersetzer von Euklid ins Englische
 John Billingsley (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 JoJo Billingsley (1952–2010), US-amerikanische Sängerin
 Patrick Billingsley (1925–2011), US-amerikanischer Mathematiker und Schauspieler
 Peter Billingsley (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent und Regisseur

im NRHP gelistete Objekte:
 Billingsley Farm, in Tallahassee, Florida, ID-Nr. 07000897
 Billingsley-Hills House, in Iowa City, Iowa, ID-Nr. 83000376